Beirut peut désigner :
 Beyrouth, capitale du Liban ;
 Beirut, groupe de folk américain ;
 Beirut,  mélodie composée par Ibrahim Maalouf.